Die Senatoren im 56. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1898 und 1899 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 56. Kongresses ging vom 4. März 1899 bis zum 3. März 1901. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 4. Dezember 1899 bis zum 7. Juni 1900 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 3. Dezember 1900 bis zum 3. März 1901.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 55. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 44 Republikaner, 34 Demokraten, fünf Silber-Republikaner, fünf Populisten und zwei Vertreter der Silver Party im Senat. Bei den Wahlen 1898 und 1899 verloren die Silber-Republikaner einen Sitz an die Demokraten, diese verloren sieben Sitze an die Republikaner. Ein Sitz der Silber-Republikaner in Utah, ein Sitz der Populisten in Nebraska, einer der Republikaner in Pennsylvania sowie zwei Sitze der Demokraten in Delaware und Kalifornien gingen verloren, da die Staatsparlamente sich nicht auf Senatoren einigen konnten. Damit saßen 50 Republikaner, 26 Demokraten, vier Populisten, drei Silber-Republikaner und zwei Vertreter der Silver Party im Senat, fünf Sitze waren vakant. Im März 1899 besetzten die Republikaner den Sitz in Nebraska, der neu gewählte Senator starb jedoch im Dezember, bevor er seinen Sitz einnehmen konnte. Der vom Gouverneur ernannte Nachfolger war Populist, diese hatten damit wieder fünf Sitze. Im Februar 1900 wurde ein Republikaner in Kalifornien gewählt, womit diese auf 51 Sitze kamen. Im Mai 1900 fielen die Demokraten durch den Rücktritt eines Senators in Montana auf 25 Sitze, der Sitz blieb bis zum Ende des Kongresses vakant. Durch den Tod eines Senators im Dezember 1900 verloren die Republikaner kurzzeitig einen Sitz an die Demokraten, dessen im Januar 1901 gewählte Nachfolger war aber wieder Republikaner.  Da ebenfalls im Januar 1901 die Vakanzen in Pennsylvania und Utah durch Republikaner gefüllt wurden, saßen am Ende des 56. Kongresses 53 Republikaner, 25 Demokraten, fünf Populisten, drei Silber-Republikaner und zwei Vertreter der Silver Party im Senat, zwei Sitze waren vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Zu Beginn des 56. Kongresses war Garret Hobart Vizepräsident, nach seinem Tod am 21. November 1899 war das Amt vakant. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten Dauer des Kongresses war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei, der Populist Party, der Silver Party oder der Silver Republican Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1905 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1901 und die der Klasse III bis zum 3. März 1903. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Teller, Jones und Pettigrew waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden, Kyle als Unabhängiger.
 b) Taliaferro trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 20. April an.
 c) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 d) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

056
Vereinigte Staaten, Senat #056
Vereinigte Staaten, Senat #056
Senatoren 056